Genesis G70 — компактный представительский автомобиль, производимый южнокорейской компанией Hyundai Motor с 2017 года. Модель была представлена 15 сентября 2017 года в Олимпийском парке в Сеуле. G70 позиционировался как конкурент Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-class и Infiniti Q50. В 2019 году назван Североамериканским легковым автомобилем года.

История модели 
Genesis G70 разрабатывался в течение нескольких лет, впервые концепт был представлен в рамках Нью-Йоркского международного автосалона в 2016 году. Дизайн был разработан Петером Шрайером, автором дизайна Kia Stinger. Разработка велась в Hyundai Namyang R&D Center в Хвасоне, Южная Корея.

Экстерьер 
Внешне автомобиль имеет сходство с двумя другими моделями Genesis, G90 и G80. Передняя решётка выполнена в фирменном дизайне Genesis, с функциональными воздухозаборниками снизу и по бокам. Светодиодные фары работают с отдельными дневными ходовыми огнями. В задней части сделана спортивная стойка, которую обрамляют задние светодиодные фары и двойной глушитель.

Интерьер 
Центральная консоль в салоне направлена к водителю и изготовлена из пластика, кожи и металла. На приборной панели — три переключателя климат-контроля и 8-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, Apple CarPlay, Android Auto и индикатор на лобовом стекле.

Двигатель 
Genesis G70 сделан с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 252 л. с. и крутящим моментом 353 Нм, а также V-6 с двойным турбонаддувом объемом 3,3 литра и 365 л. с. и 510 Нм крутящего момента, и с 2,2-литровым турбодизельным четырехцилиндровым двигателем мощностью 199 л. с. и крутящим моментом 441 Нм. По оценкам Genesis, разгон с 0 до 100 км/ч составляет 4,7 секунды с 3,3-литровым V-6.Коробка передач — либо 8-ступенчатая автоматическая, либо 6-ступенчатая механическая, которая доступна только для 2,0-литровых 4-цилиндровых моделей. Механическая коробка передач поставляется только с задним приводом.

Награды 
 Motor Trend Car of the Year, 2019
 10 лучших авто по версии Car and Driver, 2019
 Автомобиль года на Детройтском автосалоне, 2019
 Лучший новый автомобиль по версии Autotrader, 2019
 Лучший седан с панорамной крышей по версии Southern Automotive Media Association, 2019
 Лучший седан зимы, согласно New England Motor Press Association’s, 2019

Примечания 

Автомобили 2010-х годов
Автомобили, представленные в 2017 году
Автомобили Hyundai